2 miejscowości w Polsce: 
 Tadeuszów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Pionki 
 Tadeuszów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Tarłów